Tomaž Razingar (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1997 à l'HK Jesenice. Il quitte la Slovénie en 1998 pour tenter sa chance en Amérique du Nord. Il porte notamment les couleurs des Rivermen de Peoria dans l'ECHL. De retour en Europe, il a évolué dans différents clubs de l'Extraliga Tchèque. Lors de la saison 2004-2005, il termine meilleur pointeur et est élu meilleur joueur de l'Interliga. Après une saison dans l'effectif du HC TWK Innsbruck dans l'EBEL, l'élite autrichienne, il retourne au HK Jesenice.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales depuis 1999. En 2009, le sélectionneur John Harrington lui confie le brassard de capitaine.

Trophées et honneurs personnels 
 2007-2008 : sélectionné dans l'équipe des meilleurs étrangers pour le Match des étoiles de l'EBEL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997 || HK Jesenice || DP || || || || || || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HK Jesenice || DP || || || || || || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HK Jesenice || Alpenliga || || || || || || || || || || 
|-
| 1998-1999|| Hurricanes de Newmarket || LHJPO|| || || || || || || || || || 
|-
| 1998-1999|| HK Jesenice|| DP || || || || || || || || || || 
|-
| 1999-2000|| Rivermen de Peoria|| ECHL|| 51|| 2|| 13|| 15|| 44|| 11|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1999-2000|| IceCats de Worcester|| LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || Rivermen de Peoria|| ECHL|| 52|| 10|| 9|| 19|| 28|| 11|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2001-2002 || HK Jesenice || DP || 14|| 15|| 16|| 31|| 6|| || || || || 
|-
| 2001-2002 || HK Jesenice || Interliga || 14|| 8|| 7|| 15|| 18|| || || || || 
|-
| 2002-2003 || HK Jesenice || DP || 24|| 27|| 27|| 54|| 67|| 5|| 7|| 5|| 12|| 2
|-
| 2002-2003 || HK Jesenice || Interliga || 16|| 13|| 12|| 25|| 10|| || || || || 
|-
| rowspan=3|2003-2004|| HC Moeller Pardubice || Extraliga|| 32|| 7|| 1|| 8|| 4|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| HC Vsetin || Extraliga|| 8|| 4|| 4|| 8|| 12|| || || || || 
|-
| HC VČE Hradec Králové || 1. liga|| 9|| 2|| 3|| 5|| 2|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2004-2005|| HC Moeller Pardubice || Extraliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC VČE Hradec Králové || 1. liga|| 5|| 2|| 0|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || CC || 3|| 2|| 2|| 4|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || DP || 14|| 11|| 18|| 29|| 14|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || Interliga || 18|| 12|| 17|| 29|| 14|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| HC Moeller Pardubice || Extraliga|| 16|| 5|| 3|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HC Moeller Pardubice || CE || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 13|| 3|| 1|| 4|| 8|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HK Jesenice|| EBEL|| 46|| 20|| 29|| 49|| 63|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice || DP || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HC TWK Innsbruck|| EBEL || 45|| 18|| 19|| 37|| 51|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009 ||HK Jesenice ||EBEL || 54|| 22|| 28|| 50|| 32|| 5|| 3|| 2|| 5|| 4 
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || ||6 ||3 ||2 || 6|| 20
|-
| 2009-2010 ||HK Jesenice ||EBEL || 26|| 10|| 8|| 18|| 34|| || || || || 
|-
| 2009-2010 ||HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 9|| 1|| 3|| 4|| 4|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2010-2011 || EC VSV ||EBEL || 54|| 13|| 19|| 32|| 34|| 10|| 1|| 2|| 3|| 33
|-
| 2011-2012 || EC VSV ||EBEL || 48|| 9|| 19|| 28|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HD mladi Jesenice || Ligue Slovène || 4|| 4|| 4|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || EV Ravensbourg || 2. bundesliga || 15|| 7|| 5|| 12|| 6|| 10|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2013-2014 || HD mladi Jesenice || INL || 5 || 5 || 4 || 9 || 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 30 || 8 || 3 || 11 || 16 || 10 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || HC Dukla Trencin || Extraliga || 24 || 3 || 4 || 7 || 14 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en avril 1979
Naissance à Jesenice
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du EC Villacher SV
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur du HC Innsbruck
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Porte-drapeau olympique
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du IF Troja-Ljungby